

La prima ed unica stagione della serie televisiva Birds of Prey è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 9 ottobre 2002 al 19 febbraio 2003 su The WB.

Birds of Prey